Warren kan syfta på:

Personer

Efternamn
 Earl Warren, amerikansk jurist
 Elizabeth Warren, amerikansk politiker
 Fuller Warren, amerikansk politiker
 Gouverneur Kemble Warren, amerikansk militär
 Jan-Eric Warren, svensk militär
 John Collins Warren, amerikansk kirurg
 Joseph Warren, amerikansk politiker
 Josiah Warren, amerikansk anarkist
 Mercy Warren, amerikansk författarinna

Förnamn
 Warren Beatty
Warren Jeffs, amerikansk sektledare

Geografi

Antarktis 

 Mount Warren, Antarktis,

Australien 

 Warren, New South Wales

Storbritannien 

 Glenariff, ort, Nordirland,

USA 

 Warren, Arkansas, countyhuvudort, Bradley County, 
 Warren, Texas, ort, Tyler County, 
 Warren, Connecticut, ort, Litchfield County, 
 Warren, Illinois, ort, Jo Daviess County, 
 Warren, Indiana, ort, Huntington County, 
 Warren, Massachusetts, ort, Worcester County, 
 Warren, Maine, ort, Knox County, 
 Warren, Michigan, Macomb County, 
 Warren, Minnesota, countyhuvudort, Marshall County, 
 Warren, New Hampshire, ort, Grafton County, 
 Warren, Ohio, countyhuvudort, Trumbull County, 
 Warren, Pennsylvania, countyhuvudort, Warren County, 
 Warren, Rhode Island, Bristol County, 
 Warren, Arizona, gruva, Cochise County, 
 Warren, Oregon, ort, Columbia County, 
 Warren, New Jersey , township, Somerset County, 
 Warren, Vermont

Se även 
 Warren County

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar